Песковатое — название населённых пунктов.

Россия 
 Песковатое — деревня в Белёвском районе Тульской области.

Украина 
 Песковатое — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Песковатое — село в Сахновщинском районе Харьковской области.